Sezon 1910 był 1. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej Szwecji. Pierwszym  mistrzem został zespół Örgryte IS.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Svenska serien

Bibliografia 
 

1910 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1910 w Europie
Szwecja w XX wieku